Une journée particulière, film italo-canadien réalisé par Ettore Scola sorti en 1977.
 Une journée particulière, livre d'Anne-Dauphine Julliand publié en 2013.
 Une journée particulière, titre du neuvième épisode de la saison 28 des Simpson diffusé en 2016.